Pierwszy rząd Harolda Macmillana – urzędujący w latach 1957–1959
 Drugi rząd Harolda Macmillana – urzędujący w latach 1959–1963